Kremlin Cup 2004 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 11–17 października 2004 roku w Moskwie na kortach dywanowych w hali o puli nagród 1 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2004 w tenisie ziemnym
2004
2004 w Rosji